Dinamo Minsk je označení různých sportovních klubů:
 FK Dinamo Minsk
 HK Dinamo Minsk